de Belgische familie Geefs, bestaande uit onder meer acht beeldhouwers en een architect,
Willem Geefs (1805-1883), beeldhouwer en burgemeester van Schaarbeek,
Fanny Geefs (1807-1883), geboren als Fanny Corr, schilderes en echtgenote van de hoger genoemde Willem Geefs,
Jozef Geefs (1808-1885), beeldhouwer,
Jean Geefs (1825-1860), beeldhouwer.